Ma famille chérie (Geliebte Familie) est un téléfilm allemand réalisé par Oliver Dommenget et diffusé en 2010.

Résumé 
Russell, un agent artistique, essaie de reconquérir sa femme, Edie, après des années de vie familiale. Leur fils, Matt, se débat dans sa relation amoureuse tandis qu'il touche moins d'argent que sa petite amie. Leur fille, Rosa, est endettée et sur le point de finir une histoire amoureuse très turbulente. Ils décident alors, à la suite de leurs péripéties amoureuses, de revenir vivre chez leurs parents alors qu'ils sont sur le point de partir en seconde lune de miel.

Fiche technique 
  Scénario : Joanna Trollope, Verena Mahlow 
  Durée : 90 min
  Pays :

Distribution 
 Finja Martens : Rosa Boyd
 Leander Lichti : Laszlo Altman
 Jürg Löw : Russel Boyd
 Jana Voosen : Vivien
 Ralph Gassmann : Matt Boyd
 Karin Giegerich : Edie Boyd
 Christoph Mory : Josh
 Gillian Ferrier : Jean
 Marlane O'Brian : Maeve
 Francine Deschepper : Kate
 Jennifer Overton : responsable de l'agence de voyages
 Eugene Sampang : serveur
 Glen Lefchak : Barney
 Cassandre Fiering : agent immobilier
 Glenn Wadman : Portier
 Sherry Smith : cliente de l'agence de voyages
 John Davie et Dennis Envoldsen : Spectateurs
 Sharon Bernbaum : Secrétaire
 Gary Levert : Propriétaire
 Susan Stackhouse : Vieille secrétaire
 Joel Freckelton : Ben

Liens externes 

Téléfilm allemand des années 2010
Téléfilm diffusé en 2010
Téléfilm de comédie dramatique
Téléfilm tourné au Canada
Téléfilm tourné aux États-Unis